

Personen 
 Alfred Milner (1854-1925) Brits politicus
 Brenda Milner (1918-), Engels-Canadese neuropsycholoog
 Helen Milner (1958), Amerikaanse politicoloog
 James Milner (1986), Brits voetballer
 Robin Milner (1934–2010), Britse informaticus

Plaats 
 Milner (Georgia)

Goederen 
 Milner, een kaasmerk van FrieslandCampina